Thursday Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Torsdagsön, ö, Queensland, Torres, 
 Thursday Island (ort), centralort på Torsdagsön